Joris (heilige)
Joris (snoepfabrikant)
Joris (voornaam)
Joris en de Draak, een attractie in de Efteling

Personen met de achternaam Joris 
Bert Joris (1957), een te Wilrijk geboren jazztrompettist en -componist
Chris Joris (1952), een Mechelse jazzpercussionist, -pianist en -componist, zoon van Jan Joris
David Joris (1501-1556), een Delftse glasschilder
Frans Joris (1851-1914), een Belgische beeldhouwer
Françoise Mallet-Joris (1930), een Belgisch-Franse schrijfster
Jan Joris, een Mechelse operazanger, vader van Chris Joris
Jop Joris (1978), een Nederlandse acteur en presentator
Lieve Joris (1953), een Vlaamse schrijfster van reisverhalen

Zie ook
Sint-Joris (doorverwijspagina)
George (doorverwijspagina) (Joris is mogelijk afgeleid van George)
Gregorius (doorverwijspagina) (Joris is mogelijk afgeleid van Gregorius)